Denumirea de Bratovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Bratovo, un sat în comuna Burgas, regiunea Burgas;
 Bratovo, un sat în comuna Tărgoviște, regiunea Tărgoviște.